Die Grünen pode se referir a:

 O partido alemão Bündnis 90/Die Grünen (e a denominação do antigo partido, Die Grünen);
 O partido austríaco Die Grünen – Die grüne Alternative;
 O partido verde da Suíça, Grünen Partei der Schweiz.

Desambiguação